Петер Кушнирак (, ) — это словацкий астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Ондржеёв. В 1997 году вёл исследования в области астрономии и астрофизики на факультете математики и физике в университете Коменского. В период 1996 по 2000 год совместно со словацкими и чешскими астрономами им было открыто в общей сложности 276 астероидов, 98 из которых он обнаружил самостоятельно.

См. также 
 Леонард Корнош
 Душан Калманчок
 Адриан Галад

Примечания

Ссылки 
 Podjavorinská, Štefánik, Hurban a Sobotište 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Словакии
Первооткрыватели астероидов